ЛПЛ — аббревиатура, произносится как Эл-Пэ-Эл:
 ЛПЛ — липопротеинлипаза.
 ЛПЛ — Летающая подводная лодка.